Von 1759 bis 1892 gab es in Österreich die Gulden-Währung. Allerdings kamen erst 1900 die ersten Kronen-Banknoten heraus.

Übersicht der Gulden-Banknoten

Übersicht der einzelnen Ausgaben 
Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die ausgegebenen Gulden-Banknoten. Gewisse Banknoten sind so selten, dass eine Abbildung des Scheins nur sehr schwer oder gar nicht zu bekommen ist. Die ältesten drei Banknoten existieren überhaupt nur als Formular (also als Modell bzw. Muster). Vor allem bei den ganz alten Scheinen werden in der Tabelle zwei Daten für die Größe oder für das Datum angegeben, wenn sich die Literatur in diesem Punkt widerspricht. Die Informationsquellen sind die beiden Bücher 
und . Wenn zwei verschiedene Größen bzw. Daten angegeben sind, dann zuerst die Informationen von  und dann von . Die Reihenfolge der Scheine bestimmt das Datum des Drucks, der auf dem Schein drauf steht. Dies ist aber nicht notwendigerweise das Datum der Ausgabe, wie es zum Beispiel bei den Scheinen um 1847 der Fall ist. Weiters ist die Angabe der Existenz gewisser äußerst seltener Scheine problematisch. Die Informationen über die Anzahl der bekannten Exemplare sind aus , allerdings kann immer wieder ein bis dato unbekanntes Exemplar neu auftauchen, wie es zum Beispiel beim 500-Gulden-Schein aus dem Jahr 1816 tatsächlich schon passiert ist.

Weblinks 

 ÖNB - Österreichische Banknoten
 Banknoten bis 1924 auf geldschein.de
 AUSTRIA - EMPIRE - Various Banks auf banknote.ws

Einzelnachweise 

Geldschein
Historische Währungseinheit (Europa)
Währungsgeschichte (Österreich)
Liste (Numismatik)